Записка (від дієсл. записувати) — аркуш паперу з записом, короткий лист. Також твір у формі мемуарів, спогадів (наприклад, «Записки юного лікаря» Михайла Булгакова).

 Аналітична записка
 Доповідна записка
 Пояснювальна записка — документ, що пояснює зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, проекту та ін.) або пояснює причини якої-небудь події, факту, вчинку. Їх можна розділити на дві групи:
 документи, які найчастіше супроводжують основний документ і пояснюють зміст його окремих положень. Вони оформляються на загальному бланку установи і підписуються керівником;
 пояснювальні записки стосовно будь-яких подій, ситуацій, вчинків і поведінки окремих працівників. Часто це документ, що пояснює вищому керівництву підприємства причини невиконання будь-якого доручення, порушення трудової або технологічної дисципліни;
 Пояснювальна записка (техніка) — документ, що містить опис пристрою і принципу дії розроблюваного виробу, а також обґрунтування прийнятих при його розробці технічних і техніко-економічних рішень.
 Поминальна записка — записка з проханням священикові помолитися на літургії, молебні чи панахиді.

Див. також 
 Блокнот
 Лист